Lofthouse ist der Familienname folgender Personen:

 Geoffrey Lofthouse, Baron Lofthouse of Pontefract (1925–2012), britischer Politiker (Labour Party)

 Nat Lofthouse (1925–2011), englischer Fußballspieler